W województwie śląskim są 72 miasta, w tym 19 miast na prawach powiatów i 17 miast będących siedzibami powiatów. W poniższej tabeli zostały one uszeregowane według liczby mieszkańców. Pochylone zostały siedziby powiatów, a pogrubione miasta na prawach powiatu. 

Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2014.

Zobacz też 
 Statystyki miast polskich – podobna tabela dotycząca całej Polski.

Przypisy 

 
Śląskie